Hertz poate fi:
 Hertz, unitatea de măsură pentru frecvență 
 Experimentul Franck-Hertz, experiment fizic care a furnizat suport pentru modelul Bohr al atomului
 Hertz Lease, companie de leasing operațional din România

Nume de familie 
 Heinrich Hertz, fizician german
 Gustav Ludwig Hertz, fizician german

Vezi și 
 Herz
 Herța (dezambiguizare)
 Herzl
 Hirsch

 Listă de nume românești - litera H

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești